Куангминь — вьетнамские топонимы:
 Куангминь () — община в уезде Хайха, провинции Куангнинь. 
 Куангминь () — община в городе Шамшон, провинция Тханьхоа.
 Куангминь () — община в городе Ванйен, провинция Йенбай.
 Куангминь () — община в городе Ванхо, провинция Шонла.
 Куангминь () — община в городе Вьетйен, провинция Бакзянг.